Ван Хао: Ван Хао (1921—1995) — китайско-американский математик, философ.
 Ван Хао (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Чжэцзян с 30 сентября 2021 года.
 Ван Хао (род. 1966) — китайский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира.
 Ван Хао (род. 1983) — китайский игрок в настольный теннис, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
 Ван Хао (род. 1989) — китайский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Ван Хао (род. 1989) — китайский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Ван Хао (род. 1992) — китайская прыгунья в воду.
 Ван Хао — китайский футболист, игрок команды «Тяньцзинь Сунцзян».